Das BRD Bucharest Open 2018 war ein Damen-Tennisturnier in Bukarest. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 16. bis 22. Juli 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Irina-Camelia Begu im Einzel und die Paarung Irina-Camelia Begu/Raluca Olaru im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BRD Bucharest Open 2018 fand vom 14. bis 16. Juli 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Bukarest